Biathlonowy bieg indywidualny mężczyzn na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1994 na dystansie 20 km odbył się 20 lutego. Była to druga męska konkurencja biathlonowa podczas tych igrzysk. Zawody odbyły się na trasach i stadionie Birkebeineren skistadion, w Lillehammer. Do biegu zostało zgłoszonych 70 zawodników, wszyscy przystąpili do rywalizacji. 

Tytułu mistrza olimpijskiego nie obronił Białorusin Jewgienij Ried´kin, który tym razem zajął 53. miejsce. Nowym mistrzem olimpijskim został Rosjanin Siergiej Tarasow, srebrny medal wywalczył Niemiec, Frank Luck, a trzecie miejsce zajął jego rodak, Sven Fischer.

Medaliści poprzednich igrzysk

Wyniki

Bibliografia 
  

Biathlon na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1994